Retallack ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory Retallack (* 1951), australischer Geologe und Paläontologe (Paläobotaniker)
 James Retallack (* 1955), US-amerikanischer Historiker
 Joan Retallack (* 1941), US-amerikanische Schriftstellerin